Polybius (lateinische Form des griechischen Polybios) ist der Name oder das Cognomen von

 Polybios (* um 200 v. Chr.; † um 120 v. Chr.), antiker griechischer Historiker
 Gaius Iulius Polybius († 47 n. Chr.), einflussreicher Freigelassener unter Kaiser Claudius
 Publius Cipius Polybius, antiker römischer Toreut

Außerdem:

 Polybius (Mondkrater), benannt nach dem Historiker Polybios
 Polybius (Arcade-Spiel), ein angebliches Arcade-Spiel von 1981
 (6174) Polybius, ein nach dem Historiker Polybios benannter Asteroid
 Polybius-Chiffre, eine Chiffriermethode der klassischen Kryptologie